Песча́ная у́лица — улица в районе Сокол Северного административного округа города Москвы. Расположена между Ленинградским проспектом и улицей Алабяна.

Улица образовалась ещё до Октябрьской революции. Являлась одной из главных улиц бывшего подмосковного села Всехсвятского. Своё название получила по характеру грунта. Застройка улицы многоэтажными домами началась с 1930-х годов. В 1950-х годах часть Песчаной улицы отошла к улице Алабяна.

Положение улицы 
Песчаная улица начинается на площади Расковой, где она пересекается с Ленинградским проспектом. Проходит под арку жилого дома, идёт прямо, после дома № 7 поворачивает направо примерно на 40°. Далее идёт прямо до перекрёстка с Песчаным переулком, где проезжая часть улицы раздваивается. После перекрёстка основная улица идёт прямо и заканчивается на перекрёстке с улицей Алабяна. Более узкий участок поворачивает примерно на 45° направо и идёт прямо до пересечения с улицей Алабяна. Нумерация домов начинается от Ленинградского проспекта.

Рельеф Песчаной улицы обусловлен влиянием реки Таракановки, ныне протекающей в коллекторе. Наивысшие точки находятся на площади Расковой и на перекрёстке с улицей Алабяна (около 160 м), а самая низкая точка — около дома № 7, где ранее проходило русло Таракановки (около 155 м).

Происхождение названия 
Своё название улица получила в XIX веке по характеру грунта, как и ряд других улиц и переулков села Всехсвятского. До революции носила название как Песочая улица, так и Песочный переулок. С 7 июня 1922 года улица носит официальное название Песчаная улица.

История 

До революции Песочная улица располагалась в бывшем подмосковном селе Всехсвятском. Она начиналась у Петербургского шоссе и шла на запад мимо Большой Всехсвятской рощи в сторону Ходынских военных лагерей и села Хорошёво. Улица имела грунтовое покрытие. Неподалёку от храма Всех Святых, на улице был деревянный мост через речку Таракановку (ныне заключённую в трубу). Во второй половине XIX века в районе улицы находились дача князя Мустафина и дача княгини Маврокордато. В конце XIX — начале XX века у перекрёстка Песочной улицы и Петербургского шоссе располагался ресторан «Гурзуф» (бывшая «Аркадия»). После закрытия ресторана с 1909 года его помещение некоторое время арендовала гимназия села Всехсвятского.

В 1908 году в Большой Всехсвятской роще открылась станция Серебряный Бор Окружной железной дороги. Для Песочной улицы над путями железной дороги был построен путепровод. Вскоре после открытия станции в районе улицы образовался дачный посёлок «Песчаный». Посёлок состоял из нескольких улиц, жили там преимущественно семьи офицеров. В Большой Всехсвятской роще по инициативе великой княгини Елизаветы Фёдоровны был построен санаторий «Ромашка» для детей, больных туберкулёзом. Располагался в конце улицы у пересечения с железной дорогой.

В 1915 году около Песочной улицы было открыто Московское городское Братское кладбище для воинов в Первой мировой войны (на месте бывшего сада Маврокордато). На плане Братского кладбища 1916 года улица обозначена как Песочный переулок (рис. слева). У юго-восточной стороны улицы располагалось кладбище и владения Удельного ведомства. На северо-западной стороне были владения крестьян села Всехсвятского, в частности, Сухановой и Боголюбова (согласно плану 1906 года эти владения принадлежали Рукиным).

В 1917 году улица вместе с селом Всехсвятским вошла в состав Москвы. В 1923 году на части территории Большой Всехсвятской рощи, примыкающей к тогдашней Песчаной улице, началось строительство кооперативного посёлка «Сокол».

В 1932 году Песчаная улица была полностью замощена. В начале 1930-х годов на Песчаной улице было устроено искусственное освещение электрическими фонарями. В 1930-х годах началась застройка улицы кирпичными домами: были построены бани, поликлиника и две школы. Песчаные бани действовали вплоть до конца 1960-х годов. С середины 1940-х годов в доме №10 по Песчаной улице жили учёные, создатели ядерного оружия и атомной промышленности СССР. С 1948 года в районе Песчаных улиц началось активное жилищное строительство (застраивалась кварталы расположенной рядом Новопесчаной улицы). В 1953 году на Ленинградском проспекте по проекту архитекторов А. Ф. Хрякова и З. О. Брод в стиле неоклассицизма построен дом №71. В центральной его части находится массивная арка, через которую проходит Песчаная улица.

В 1950—1953-х годах здание санатория «Ромашка» было снесено, а на его месте построили девятиэтажные кирпичные жилые дома (архитекторы З. Розенфельд, Н. Швец и А. Болонов; ныне дома № 10 и 12 по улице Алабяна). В конце 1950-х годов часть Песчаной улицы от пересечения с Окружной железной дорогой до Малого Песчаного переулка вошла в состав новой улицы Алабяна. В то же время у западного конца улицы был построен многоэтажный кирпичный жилой дом (ул. Алабяна, д. 5). В 1960-1970-х годах был полностью снесён посёлок «Песчаный», на Песчаной улице был построен детский сад, несколько типовых блочных домов серии II-18/12 и «Башен Вулыха».

Во второй половине 2000-х годов участок Песчаной улицы от разворотного круга общественного транспорта до улицы Алабяна был расширен. Проводились работы по перекладке инженерных коммуникаций. На перекрёстке с Песчаным переулком был установлен светофор. В 2013 году в связи с открытием Алабяно-Балтийского тоннеля был запрещён поворот налево на перекрёстке с улицей Алабяна.

Здания и сооружения 
 № 2а — детский сад № 325 на 120 мест. Он появился на этом месте не позднее 1964 года. Новое здание детского сада построено по типовому проекту в 2007 году взамен старого.
 № 3 — бывшее здание Песчаных бань (первоначальное название — бани № 4 Краснопресненского района). Решение о строительстве бань во Всехсвятском было принято на пленуме райсовета 1 апреля 1932 года. В 1933 году Песчаные бани на Песчаной улице были открыты. В банях имелись ванно-душевые установки. Единовременная вместимость бань составляла 280 человек. При банях действовала парикмахерская. За 1935 год бани посетили 1163,4 тысячи человек. Бани действовали до конца 1960-х годов. В настоящее время в здании расположено ГБУ «Ритуал».
 № 5 — Центр творчества детей и юношества «Сокол». Бывшая школа № 705, с середины 1970-х — Дворец пионеров Ленинградского района. Четырёхэтажное здание построено в 1940 году по проекту архитектора Б. Ф. Рогайлова. Здание обращено фасадом во двор.
 № 7 — Медцентр ОАО «Аэрофлот». Здание было построено в 1934—1935 годах по проекту архитектора Н. А. Хохрякова (мастерская № 7 К. С. Мельникова). Первоначально здание предназначалось для Педагогического техникума имени Тимирязева. В 1937 году дом был перестроен по проекту архитекторов И. А. Иванова-Шица и Н. В. Гофмана-Пылаева для поликлиники Гражданского воздушного флота. Здание является композиционной доминантой Песчаной улицы. Имеет сложную в плане форму с полукруглым главным фасадом и переменную этажность (3-5 этажей). Плоскость фасада имеет вертикальное членение треугольными в плане лопатками. В верхней части центрального ризалита находится скульптурная композиция, изображающая мальчика и девочку с моделью самолёта (скульптор И. М. Бирюков). Козырёк главного входа опирается на восемь квадратных столбов с абаками. Над боковыми входами расположены квадратные часы, стрелки которых изготовлены в виде шприца и градусника. Лестничные клетки имеют гребенчатое в плане витражное остекление. В 2008 году здание поликлиники было взято под государственную охрану в качестве ценного объекта культурного наследия регионального значения.
 № 4, 6, 8 — блочные 12-этажные жилые дома серии II-18/12.
 № 10 — четырёхэтажный кирпичный жилой дом. Имеет два подъезда, по своей планировке напоминает типовую школу. Строительство здания началось ещё до войны. Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны от 3 декабря 1944 года, недостроенный дом № 14 по Песчаной улице передавался Академии наук СССР для обеспечения жильём сотрудников Лаборатории № 2, занимавшейся созданием советской атомной бомбы. Этот дом подходил лучше других, так как он располагался относительно недалеко от Курчатовского института. Дом был сдан в эксплуатацию летом 1945 года, началось его заселение. Автором проекта перепланировки здания под жилой дом был архитектор Ю. А. Дульгиер. В этом доме жили академики и члены-корреспонденты АН СССР Г. Н. Флёров, И. К. Кикоин, Г. И. Будкер, А. К. Красин, П. Е. Спивак и другие учёные, принимавшие участие в создании ядерного оружия. Территория дома была огорожена решёткой, до начала 1950-х годов там был специальный пост охраны. К 1960-м годам дом сменил нумерацию и стал значиться под № 10. В 2005 году группа из 14 академиков РАН написали в мэрию Москвы письмо с просьбой присвоить зданию статус мемориального. 19 июля 2007 года на фасаде дома установили мемориальную доску с именами живших здесь физиков-ядерщиков. Дом имел статус выявленного объекта культурного наследия, но в 2009 году ему было отказано в принятии под государственную охрану. Несколько лет дом находился под угрозой сноса. Планировалось построить на его месте жилой комплекс, состоящий из трёх домов обтекаемой формы. Разрешение на строительство жилого комплекса было отозвано в 2012 году.
 № 11/2, 12, 13, 15 — 14-этажные жилые дома серии «Башня Вулыха».

Озеленение 
Песчаная улица хорошо озеленена. Участки зелёных насаждений имеются между домами практически по всей длине улицы. Кроме того, между зданием поликлиники Аэрофлота и домом № 11/2 находится главный вход и северная граница Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны. Зелёный участок около дома № 12 включён в список природных территорий города Москвы как «Сквер на Песчаной улице».

Транспорт

Автомобильный транспорт 

На участке от Ленинградского проспекта до дома № 7 движение одностороннее в сторону Ленинградского проспекта, улица там имеет две полосы для движения. На участке от улицы Алабяна до дома №10 движение двустороннее и улица имеет по две полосы для движения в каждом направлении.

На пересечении с Ленинградским проспектом есть поворот в сторону центра города. На перекрёстке с улицей Алабяна поворот возможен только направо — в сторону Ленинградского проспекта. Повернуть в сторону улицы Народного ополчения можно только через разворот над Алабяно-Балтийским тоннелем.

На Песчаной улице один светофор (на перекрёстке с Песчаным переулком) и 5 нерегулируемых пешеходных переходов. Площадь проезжей части составляет 8426 м², площадь тротуара — 2810 м².

Наземный общественный транспорт 
Вблизи улицы расположена конечная остановка «Станция метро „Сокол“» автобусов 26, 100, 175, 597, 691, 691к, т59.

Метро 
Ближе всего расположена станция метро «Сокол» — 160 метров от западного вестибюля станции до перекрёстка Песчаной улицы и Ленинградского проспекта. Ближайшая станция, до которой можно доехать от Песчаной улицы на наземном общественном транспорте, — «Октябрьское поле».

Примечания